Libanori ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Libanori (* 1953), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Teramo-Atri
 Fortunato Libanori (1934–2006), italienischer Motorradrennfahrer